Довганик Богдан — сліпий кобзар, заслужений діяч культури і мистецтв Львівської області.
 Довганик Юрій Дмитрович (1971—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довганик Ярослав Григорович — письменник, автор збірок віршів, байок та пісень.

Українські прізвища